Ángeles de Puebla puede referirse a las siguientes acepciones:

 Ángeles de Puebla, desaparecido equipo mexicano de fútbol; 
 Ángeles de Puebla, desaparecido equipo mexicano de baloncesto; 
 Ángeles de Puebla, desaparecido equipo mexicano de béisbol; o
 Ángeles Negros de Puebla, desaparecido equipo mexicano de béisbol.